Por fin solos hace referencia a varios artículos:

 Por fin solos (película), película española de 1994. 
 Por fin solos (serie de televisión), serie de televisión, basada en la anterior. 
 Por fin solos (serie de televisión chilena), serie de televisión de Televisión Nacional de Chile.